Алексей Хованский:
 Хованский, Алексей Андреевич (1814—1899) — российский педагог, филолог и переводчик.
 Хованский, Алексей Николаевич (1916—1996) — советский и российский математик, специалист по цепным дробям.